Шетландские (Шетлендские) острова — название ряда географических объектов в Атлантическом океане:

 Шетландские острова — архипелаг на северо-востоке Шотландии.
 Южные Шетландские острова — архипелаг к северу от Антарктического полуострова.